

Patronyme 

 Fernand Pouillon (1912-1986), architecte français ;
 François Pouillon (né en 1943), anthropologue français ;
 Jean Pouillon (1916-2002), ethnologue français.

Toponyme 

 Pouillon, commune française des Landes ;
 Pouillon, commune française de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France